Эхо-Саммит (, вершина, где слышно эхо) — горный перевал на западе округа Эльдорадо (штат Калифорния). Высота 2250 м. Это самая высокая точка , которая пересекает его на отметке 66,48 миль от  к  южнее озера Тахо.

В 1913 году через Эхо-Саммит была проложена «Южная дорога Сьерра-Невада» (называемая также «дорогой Пионеров»), являющаяся частью , первого шоссе, пересекшего США с востока на запад. «Северная дорога Сьерра-Невада» проходит по перевалу .

Эхо-Саммит известен своим высокогорным тренировочным лагерем, построенным для адаптации американских легкоатлетов к условиям высокогорья перед Олимпиадой 1968 года в Мехико. 6–16 сентября 1968 года там проходили отборочные предолимпийские соревнования американской легкоатлетической сборной. В лагере посреди леса была построена одна из первых в мире тартановых беговых дорожек. Позднее тартановая дорожка была перенесена в среднюю школу Южного Тахо, где прослужила до 2006 года.

Примечания

Ссылки 
 National Weather Service
 Caltrans
 Echo Summit, A Mountain Pass Near The California-nevada Border, Found Its Place In History By Shaping The 1968 U.s. Olympic Track And Field Team, One Of The Best Ever. In: Chicago Tribune, 3 July 2000.

Перевалы США
Кордильеры
Отборочный турнир в олимпийскую сборную США по лёгкой атлетике 1968